Die Liste der Bodendenkmale in Bad Saarow enthält alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Bad Saarow und ihrer Ortsteile auf der Grundlage der Landesdenkmalliste vom 31. Dezember 2020.

Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Bad Saarow aufgeführt.

Anmerkung 
(SP) steht für Saarow-Pieskow in der Gemeinde Bad Saarow in Abgrenzung zu Petersdorf (B) Petersdorf bei Briesen in der Gemeinde Jacobsdorf

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Bodendenkmale
!Bad Saarow
Bad Saarow